21-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-2009/10 — турнир среди 10 клубов Высшей лиги.

Чемпионом во 2-й раз стал «Олимпи» (Рустави), опередивший на 5 очков серебряного призёра — тбилисское «Динамо». Третье место занял ФК «Зестафони».

Изменения 
ФК «Боржоми» занял последнее, 11-е место в Высшей лиге-2008/09 и покинул её. Перед началом этого сезона клуб «Мглеби» из Зугдиди был преобразован (объединился с клубом «Байя» Зугдиди), а «Месхети» из Ахалцихе в турнире участия не принял (по неизвестным причинам). Вследствие этого ФК «Гагра» и «Спартак-Цхинвали» остались в Высшей лиге.

Официально в чемпионат-2009/10 из  квалифицировались победитель (ФК «Самтредиа») и 2-й призёр («Баия» Зугдиди) западной зоны. Победитель восточной зоны участвовать в высшей лиге отказался столичный «Амери». Таким образом, вместо 11 клубов в нынешнем сезоне выступило только 10.

Участники 

По итогам сезона-2008/09 Высшую лигу покинули:
 «Боржоми» — 11-е место (13 очков),
 «Мглеби» — 7-е место (36 очков),
 «Месхети» — 8-е место (29 очков).

Вместо них в Высшую лигу квалифицировались:
 «Самтредиа» — победитель Первой лиги-2008/09 (западная зона),
 «Баия» — вице-чемпион Первой лиги-2008/09 (западная зона).

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Примечания 

2009/2010
Спорт в Грузии в 2009 году
Спорт в Грузии в 2010 году
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010